Ла Тепева има више значења:

 Ла Тепева, Ел Параисо (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Тепева (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику